Томицкий — фамилия; имеет женскую форму Томицкая.
 Томицкий, Пётр (1464—1535) — польский церковный и государственный деятель.
 Томицкий, Юзеф (1863—1925) — польский инженер-электротехник.
  (1786–1847) — польский генерал; участник  Польского восстания 1830—1831 годов.